Prezzo bezeichnet

 Prezzo (Trentino), Ort in der Gemeinde Pieve di Bono-Prezzo, autonome Region Trentino-Südtirol, Italien
 Lupo Prezzo, Pseudonym des deutschen Schauspielers Wolfgang Preiss